Sapine peut désigner:

Sapine, type de grue légère
Sapine désigne toute pièce de bois de sapin en grume utilisées dans les échafaudages et les planchers.
Sapine (bateau), bateau de transport fluvial, initialement construit en sapin (Loire, Allier). Appelé ramberte lorsqu'il provient du Forez.
Šapine (en serbe cyrillique : ) est un village de Serbie situé dans la municipalité de Malo Crniće, district de Braničevo.